Vieux-Port (Eure), een gemeente in het Franse departement Eure
Vieux-Port (Marseille), een natuurlijke haven in de Franse stad Marseille